Глава може бити:

 Глава, дио тијела живих бића

или

 Манастир Привина Глава, манастир Српске православне цркве
 Букова Глава, насељено мјесто града Лесковца, Република Србија
 Велика Глава, насељено мјесто града Скадрина, Далмација, Република Хрватска
 Веља Глава, насељено мјесто у општини Александровац, Република Србија
 Гола Глава, насељено мјесто града Ваљева, Република Србија
 Крушева Глава, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Кршна Глава, насељено мјесто у општини Уб, Република Србија 
 Миска Глава, насељено мјесто у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Остра Глава, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Привина Глава, насељено мјесто у општини Шид, Република Србија
 Радојева Глава, насељено мјесто у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Рудна Глава, насељено мјесто у општини Мајданпек, Република Србија
 Сиња Глава, насељено мјесто у општини Мајданпек, Република Србија
 Црна Глава, насељено мјесто у општини Пирот, Република Србија

Види још 
 Глава шећера
 Кобиља Глава